Серге́й Никола́евич Салтыко́в:
 Салтыков, Сергей Николаевич (1776—1828) — действительный тайный советник, сенатор.
 Салтыков, Сергей Николаевич (1874—1964) — врач, член Югославской академии наук и искусств.
 Салтыков, Сергей Николаевич (1874—1937) — член Государственной Думы II созыва от Вятской губернии.